Keystone School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Keystone School (South Dakota), ID-Nr. 81000577
 Keystone School (Tennessee), ID-Nr. 93000031